Il singolare  dello  SAP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Radek Štěpánek era il detentore del titolo.
Fernando Verdasco ha vinto il torneo battendo in finale Andy Roddick 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Andy Roddick (finale)
  Fernando Verdasco (campione)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Sam Querrey (semifinale)
 Jérémy Chardy (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2010
ATP World Tour 2010